Владимир Дмитриевич Ковшов () — советский и российский военачальник, генерал-майор в отставке, заместитель Председателя Объединённого Совета ветеранов военных строителей и Председатель Совета ветеранов отдельных дорожно-строительных бригад.

Девиз: «Загружай себя делами — не успеешь помереть!».

Биография 
Родился перед Великой Отечественной войной, 14 июля 1939 года в городе Ворошиловград (ныне Луганск), Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР).

В Вооружённых Силах Союза Советских Социалистических Республик (ВС СССР) с 1956 года.

Окончил в 1959 году Пушкинское военное строительно-техническое училище (ПВСТУ) и был направлен для дальнейшего прохождения службы в 116-й ордена Красной Звезды отдельный военно-технический батальон, дислоцированный на полигоне противовоздушной обороны (ПВО) возле станции Сары-Шаган в Казахской Советской Социалистической Республике (КазССР), выполняющий задачи по строительству боевых пусковых комплексов и инфраструктуры полигона.

Первая офицерская должность — командир дорожно-строительного взвода. Прошёл все строевые должности в отдельном батальоне (командир взвода, заместитель командира роты по технической части [зампотех роты], командир роты механизации, зампотех батальона).

В 1966 году окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик строительных машин и оборудования».

В 1971 году командир части (1719-й отдельный батальон механизации дорожных работ, сформирован на базе 116-го ордена Красной Звезды отдельного военно-технического батальона) на строительстве автомобильной дороги (АД) «Актогай — Дружба», которая обеспечивала выход к границе с Китаем и обустройстве населённых пунктов Юго-Восточного Казахстана.

Все подразделения и воинские части под руководством В. Д. Ковшова стали коллективами коммунистического труда (взвод, рота, отдельный батальон).

В батальоне коммунистического труда, которым одно время командовал майор В. Ковшов, регулярно из года в год воины перевыполняют производственный план. Ковшова давно перевели с повышением, но люди и сейчас помнят о нём, как о требовательном, справедливом и грамотном офицере. Все по старой доброй памяти называют воинов батальона «ковшовцами»: слово это приобрело нарицательное значение. Перевыполнил кто-либо план, про него обязательно скажут «ковшовец»…

В 1973 году назначен на должность главного инженера 146-й отдельной дорожно-строительной бригады, выполняющий задачи по строительству АД Актогай — Учарал — Бесколь — Коктума — Дружба, протяженностью 373,5 километра.

В 1974 году назначен на должность командира 159-й отдельной дорожно-строительной бригады, город Петровск-Забайкальский, Читинская область, где бригада выполняла задачи по строительству и реконструкции автомобильной дороги Иркутск — Чита (М55).

За выдающиеся производственные показатели, высокопрофессиональное руководство бригадой Владимиру Дмитриевичу в 1977 году досрочно было присвоено воинское звание «полковник».

По мере окончания работ на своих участках части 159-й отдельной дорожно-строительной бригады Главного военно-строительного управления Министерства обороны СССР (ГВСУ МО СССР) перемещались на строительство АД «Чита — Хабаровск» (М58).

159-я отдельная дорожно-строительная бригада, имеющая опыт постоянного перемещения по мере выполнения задач, как одно из наиболее мобильных формирований ГВСУ МО СССР, в феврале — марте 1980 года, совершила передислокацию (марш) и вошла в Афганистан в составе ОКСВА для обустройства соединений и частей контингента.

В Афганистане полковник В. Д. Ковшов за умелое руководство личным составом бригады по выполнение планов по строительству объектов благоустройства и доставки грузов в экстремальных условиях был награждён орденом Красной Звезды.

С 1981 по 1988 год начальник дорожно-строительного отдела (ДСО) ГВСУ МО СССР. С 1988 по 1997 год на должности главного инженера ЦДСУ МО СССР — ФДСУ при Минобороны России.

Приказом Министра обороны СССР № 167 от 6 мая 1989 года полковнику В. Д. Ковшову присвоено очередное воинское звание генерал-майор. В 1997 году прослужив в вооруженных силах 38 календарных лет, не считая учёбы в училище, ушёл на заслуженный отдых.

В отставке ведёт военно-патриотическую работу, является заместителем Председателя Объединённого Совета ветеранов военных строителей и Председатель Совета ветеранов отдельных дорожно-строительных бригад.

Знаки отличия

Почётные звания 

 Заслуженный строитель РСФСР;
 Почётный дорожник РСФСР;
 Отличник военного строительства;
 Почётный ветеран города Москвы.

Ордена и медали 

 Орден Красной Звезды;
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени;
 Орден «Знак Почёта»;
 Медаль «За отличие в воинской службе» 1-й степени;
 Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»;
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Медаль «За воинскую доблесть»;
 Медаль «За безупречную службу I степени»;
 Медаль «За безупречную службу II степени»;
 Медаль «За безупречную службу III степени»;
 Медаль «Генерал армии Комаровский»;
 Медаль  «В память 25-летия вывода Советских войск из ДРА»;
 Медаль  «За строительство автодороги „Амур“»;
 Нагрудный знак «Воину-интернационалисту».

Иностранные награды:
 Медаль «От благодарного афганского народа» (Афганистан).

Семейное положение 
Женат:
 жена Галина Анисимовна, 1939 г. р.;
 дочь Оксана, 1968 г. р.;
 сын Дмитрий, 1974 г. р..

Примечания

Литература 
 История дорожных войск.,М., Воениздат, 1995 год, 432 стр.
 В. В. Шерстюков, «Дороги строят люди».

Ссылки 
 А. А. Чаботько, «Комбриг-раз», Арт оф Вар.
 Сайт ветеранов войны в Афганистане, воинов-автомобилистов 126-го отдельного автомобильного батальона.
 Сайт ветеранов военного дорожного строительства и Афганистана. 
 Сайт Свердловской Областной Организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова Общероссийской Общественной Организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
 Урок мужества. 
 Сайт Совета ветеранов отдельных дорожно-строительных бригад ГВСУ МО.

Публицистика 
Выпускники Московской академии коммунального хозяйства и строительства
Участники Афганской войны (1979—1989)